Грушовский (, ) — топонимическая фамилия.

Известные носители 
 Грушовский, Биньямин (Бенджамин Хрушовский; 1928—2015) — израильский и американский филолог, литературовед, поэт, переводчик, также известный как Бенджамин (Биньямин) Харшав.
 Грушовский, Доминик (1926—2016) — титулярный архиепископ Тубиа, ватиканский дипломат.
 Грушовский, Павол (род. 1952) — словацкий государственный и политический деятель, председатель христианско-демократической партии Христианско-демократическое движение.
 Грушовский, Эхуд (род. 1959) — израильский математик, информатик и логик, сын Б. Грушовского.
 Грушовский, Ян (1892—1975) — словацкий писатель.